
Termin -{PND}- ima više značenja.
 Atriopeptin, hormon
 Punta Gorda aerodrom, IATA kod